Bosznia-Hercegovina
Donje Ledenice falu részben Pelagićevo, részben Gradačac községben 
Gornje Ledenice falu részben Pelagićevo, részben Gradačac községben
 Csehország
Ledenice falu a České Budějovice járásban, Dél-Csehországban
 Horvátország
Ledenice falu Novi Vinodolski községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Montenegró
Ledenice falu Kotor községben